Ivar Jansson kan syfta på:

Ivar Jansson (1893–1978), svensk lantbrukare och socialdemokratisk riksdagsledamot (Örebro län)
Ivar Jansson (1894–1972), svensk socialdemokratisk riksdagsledamot (Norrbottens län)